Bilge bezeichnet:

 Bilge, den untersten Raum eines Schiffes

 Bilge (Name), einen türkischen Vor- und Familiennamen (mit Namensträgern)

 Bilge (Mazıdağı), ein Dorf in der Türkei